Trevor Wurtele (1979-), triathlète canadien ;
 Heather Wurtele (1979), triathlète canadienne ;
 Jonathan Saxton Campbell Würtele (1828-1904), homme politique québécois.